Буяново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Буяново — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Буяново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Буяново — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Буяново — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Буяново — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Буяново — деревня в Бежецком районе Тверской области.